Burnt Knob bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnt Knob (Idaho County, Idaho, 2226 m)	
 Burnt Knob (Idaho County, Idaho, 2487 m)	
 Burnt Knob (Kentucky)	
 Burnt Knob (New York)	
 Burnt Knob (West Virginia)